Grimsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grimsholmen, Kyrkslätt, Nyland,

Sverige 

 Grimsholmens naturreservat, Halland, 
 Veka och Grimsholmen, Halland,

Se även
Gripsholm (olika betydelser)